Capão Preto - localidade rural de São Carlos (São Paulo)
Usina Hidrelétrica Capão Preto
 Capão Preto - localidade rural de Tiros, Minas Gerais.